Doire peut désigner :
 la Doire, un ancien département français des Alpes italiennes ;
 la Doire, une rivière française du Massif central ;
 la Doire Baltée, une rivière italienne, affluent du Pô et ses affluents :
 la Doire de Ferret dans le val Ferret ;
 la Doire du Nivolet par l'intermédiaire du Savara dans le Valsavarenche ;
 la Doire de Rhêmes par l'intermédiaire du Savara dans le val de Rhêmes ;
 la Doire de Valgrisenche dans le Valgrisenche ;
 la Doire de Vény dans le val Vény ;
 la Doire du Verney dans le vallon de La Thuile ;
 la Doire Ripaire, une rivière italienne, affluent du Pô et ses affluents :
 la Doire de Bardonnèche dans le val de Suse ;
 une rivière appelée Doire en français et  en italien, dont le nom peut être traduit par « Petite Doire ».

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme